Alleestraße 24 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alleestraße 24 (Düsseldorf), Geschäftshaus in Düsseldorf
 Alleestraße 24 in Bad Soden am Taunus (Villa Aurora), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Soden am Taunus
 Alleestraße 24, Schulgebäude in Pirmasens, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Pirmasens-Kernstadt